piętka – sposób ukształtowania konturu elementu architektonicznego
 Piętka – polskie nazwisko
 piętka – część pługa
 piętka – część kopyta koniowatych

Przypisy